Colubroides — таксономічна клада змій, яку запропонував у 2009 році бразильський герпетолог Уссам Заер (Hussam Zaher). Клада містить понад 85 % усіх сучасних видів змій. Вона включає 7-14 родин (декілька таксонів з родин Colubridae та Lamprophiidae запропоновано виокремити у власні родини). Згодом доведено, що група є монофілетичною.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки всередині групи:

Примітки 

Змії